Wischau ist der Name eines Ortes und Flusses:

 Deutsche Bezeichnung von Vyškov, einer Stadt in  Tschechien.
 Deutsche Bezeichnung des Flusses Vișeu (Fluss), Nebenfluss der Theiß in Rumänien